Orsa (Zweden), een plaats in Zweden.
 Orsa (gemeente), de gemeente waarvan dit de hoofdplaats is
 Orsa (hooiwagen), een geslacht van hooiwagens
 Orsa (vlinder), een geslacht van vlinders uit de familie van de spinneruilen (Erebidae)
 Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), een term uit Solvency II, een Europese richtlijn
 Orsa, beter bekend als Orsja, een plaats in Wit-Rusland